Le terme Témiscamie se réfère à:

Toponymie

Canada

 Rivière Témiscamie, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: Nord: 50° 59' 39"; Ouest: 73° 04' 35".
 Rivière Témiscamie Est, un affluent de la rivière Témiscamie, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: Nord: 51° 43' 17"; Ouest: 71° 49' 09".
 Baie de la Témiscamie, un plan d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: Nord: 51° 01' 01"; Ouest: 73° 05' 05".
 Lac Témiscamie, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: Nord: 51° 09' 33"; Ouest: 72° 10' 57".
 Monts Témiscamie, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: Nord: 51° 06' 32"; Ouest: 72° 43' 05".
 Petit lac Témiscamie, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: Nord: 51° 15' 06"; Ouest: 72° 02' 42".
 Rue de la Témiscamie, dans la ville de Lévis, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.